Terning har flere specialiseringer:
 Terning - et platonisk legeme som består af seks firkantede sideflader, med tre der mødes ved hvert hjørne
 Spilleterning
 Rubiks terning - hjernevrider

Se også
 Ikke-transitive terninger
 Terningkast